Sofulu – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Sofulu – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Sofulu – centro abitato del distretto di Qazax, in Azerbaigian